Świątynie powstałe na Śląsku zgodnie z postanowieniami Pokoju westfalskiego:
 Kościół Pokoju w Głogowie
 Kościół Pokoju w Jaworze
 Kościół Pokoju w Świdnicy

Świątynie pod wezwaniem Pokoju:
 Kościół Pokoju we Frankfurcie nad Odrą
 Kościół Pokoju w Küsten
 Kościół Pokoju w Poczdamie
 Kościół Pokoju w Zabrzu